Green — четвёртый студийный альбом британского музыканта прогрессивного рока Стива Хилледжа, выпущенный в 1978 году.

Продюсером альбома был Ник Мейсон, более всего известный как барабанщик Pink Floyd.

Характеристика 
Музыкальный стиль альбома — космический психоделический рок с ярко выраженным гитарным солированием Хилледжа, поддержанным сильными клавишно-синтезаторными партиями. В звучании заметно определенное влияние Pink Floyd и Девида Боуи периода его экспериментирования с электроникой 1970-х годов. В текстах преобладает хиппистская и научно-фантастическая тематика, в частности, в композициях "Sea Nature, " "UFO Over Paris, " and "Unidentified (Flying Being).

Последний трек альбома «The Glorious Om Riff» является ремейком песни «Master Builder» с альбома You группы Gong, которую Хилледж написал вместе с другими членами группы.

На обложке альбома изображена «пирамидальная рыба», вдохновленная творчеством британского писателя Джона Митчелла, развивавшего тему символов, цифр и геометрических форм. Рисунок на обложке основан на средневековой форме «рыбьего пузыря» — пересечения двух кругов одинакового размера, где центр каждого из них находится на окружности другого.

Первый тираж альбома был напечатан на прозрачном зелёном виниле, последующие тиражи печатались на обычном чёрном виниле.

Признание 
Альбом попал в британский чарт 29 апреля 1978 года и оставался там в течение 8 недель, достигнув 30 места.

Альбом занимает 25 место среди лучших альбомов Кентерберийской сцены в текущем рейтинге сайта Progarchives.com (апрель 2013 года).

Список композиций 

Сторона один
 1. «Sea Nature» — 6:43 (Хиллэдж, Жироди)
 2. «Ether Ships» — 5:02 (Хиллэдж, Жироди)
 3. «Musik of the Trees» — 4:53 (Хиллэдж, Жироди)
 4. «Palm Trees (Love Guitar)» — 5:19 (Хиллэдж, Жироди)
Сторона два
 5. «Unidentified (Flying Being)» — 4:30 (Хиллэдж, Жироди, Робетсон) 
 6. «U.F.O. Over Paris» — 3:11 (Хиллэдж, Жироди, Робертсон, Блокер, Бинам)
 7. «Leylines to Glassdom» — 4:06 (Хиллэдж, Жироди)
 8. «Crystal City» — 3:36 (Хиллэдж, Жироди)
 9. «Activation Meditation» — 1:03 (Хиллэдж, Жироди)
 10. «The Glorious Om Riff» — 7:46 (C.O.I.T., Хиллэдж)

Бонус-треки на переиздании 2007 года 
 11. «Unidentified (Flying Being)» — выступление в Гластонбери 1979 года
 12. «Not Fade Away (Glid Forever)» — выступление в театре Рейнбоу 1977 года
 13. «Octave Doctors» — выступление в Гластонбери 1979 года
 14. «Meditation of the Snake» — альтернативная версия

Музыканты 
 Стив Хилледж — вокал, электрогитара, гитарный синтезатор, синтезатор
 Микетт Жироди — синтезатор, вокодер, вокал
 Кертис Робертсон-мл — бас
 Джо Блокер — барабаны

Дополнительные музыканты на бонус-треках:
 Энди Андерсон — барабаны (Гластонбери)
 Пол Франсис — бас (Гластонбери)
 Дейв Стюарт — ритм-гитара, глиссандо-гитара (Гластонбери)
 Клайв Банкер — барабаны (Рейнбоу)
 Колин Басс — бас (Рейнбоу)
 Кристиан Буле — ритм-гитара и глиссандо-гитара (Рейнбоу)
 Фил Ходж — клавишные (Рейнбоу)
 Бэзил Брукс — синтезатор (Рейнбоу)

Примечания

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=4066

Альбомы Стива Хиллиджа